Claudia Pulchra was de naam van meerdere vrouwen in het oude Rome:
 Claudia Pulchra (echtgenote van Tiberius Gracchus);
 De dochters van Appius Claudius Pulcher en Caecilia Metella Balearica minor:
 Claudia Pulchra Prima;
 Claudia Pulchra Secunda;
 Claudia Pulchra Tertia, ook wel Clodia Pulchra genoemd;
 De dochters van Appius Claudius Pulcher (consul in 54 v.Chr.):
 Claudia Pulchra maior, echtgenote van Marcus Junius Brutus;
 Claudia Pulchra minor, echtgenote van Gnaeus Pompeius Magnus minor;
 Claudia Pulchra (echtgenote van Varus)